Риверсајд има више значења:
 Риверсајд
 Округ Риверсајд
 Риверсајд (Јута)
 Риверсајд (округ Сафок, Њујорк)
 Риверсајд (Ајдахо)
 Риверсајд (Конектикат)
 Риверсајд (Мериленд)
 Риверсајд (Орегон)
 Риверсајд (округ Камбрија, Пенсилванија)
 Риверсајд (Џорџија)
 Риверсајд (Ајова)
 Риверсајд (Алабама)
 Риверсајд (Вашингтон)
 Риверсајд (Тексас)
 Риверсајд (Вајоминг)
 Риверсајд (Илиноис)
 Риверсајд (Мисури)
 Риверсајд (Охајо)